Amerikai Egyesült Államok
McCook (Illinois)
McCook (Nebraska)